Филип Томов може да се отнася за:
 Филип Томов Каваев (1904 - 1974), български и югославски публицист
 Филип Томов, български общественик